Нёрым-Ёган:

 Нёрым-Ёган (приток Агрнъёгана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.
 Нёрым-Ёган (приток Айка-Ёгана) — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО.